Трой Маклоухорн () — американский музыкант, бывший лид-гитарист Seether, гитарист Evanescence.

Биография 

Раньше играл в группах Dark New Day, doubleDrive и Still Rain. После распада его первой группы, Still Rain, в 1995 году, Dark New Day предложили ему сотрудничество, хотя они не играли уже несколько лет. Но вместо этого Трой стал гитаристом doubleDrive и играл с ними с 1996 по декабрь 2003 года, пока снова не присоединился к Dark New Day в этом же году. В мае 2006 года Трой стал заменой гитаристу Evanescence Джону ЛеКомпту и играл с All That I'm Living For группой до конца их тура в поддержку The Open Door. Он продолжал работать с Dark New Day, пока выступал с Evanescence. Однако в конечном счёте Маклоухорн покинул Dark New Day в середине 2008 года и присоединился к Seether как сессионный гитарист. После успеха следующего турне Трой официально стал лид-гитаристом группы.

8 марта было объявлено об уходе Троя из группы:

Трой сообщает, что ушёл из-за напряженности в группе. Гитариста Маклоухорна «личное трение с одним из участников» вынудило оставить группу перед самым выходом альбома.

Трой сделал ещё более объясняющее заявление:

13 июня 2011 Эми Ли сообщила о том, что Трой возвращается в Evanescence:

В этот же день Трой оставляет сообщение на Facebook:

Дискография

Still Rain 
 Still Rain
 Bitter Black Water

Sevendust 
 Home (1999): Bender

doubleDrive 
 1000 Yard Stare (1999)
 Blue in the Face (2003)

Dark New Day 
 Twelve Year Silence (14 июня 2005)
 Black Porch (Acoustic Sessions) (EP) (5 сентября 2006)
 Untitled (TBA 2009)

Seether 
 iTunes Originals' - Seether (2008)
 Rhapsody Originals - Seether (2008)
 Finding Beauty in Negative Spaces (2009 Reissue)

Evanescence 
 The Open Door (2006)
 Evanescence (2011)

Оборудование 
 PRS Guitars
 Fender Telecaster
 Gibson Les Paul
 Gibson Explorer
 Yamaha acoustic guitars
 Hughes & Kettner amplifiers

Музыканты Evanescence
Рок-гитаристы США